Климент Димитров Карадимчев е български офицер, подполковник от въздушни войски и военен летец, интендант на Въздушни войски (1941 – 1942) и началник на Въздушното училище (1942 – 1943) през Втората световна война (1941 – 1945).

Биография 
Климент Карадимчев е роден на 15 (28) януари 1898 г. в Трън, Княжество България, където баща му Димитър Карадимчев е учител. Принадлежи към голям охридски род. През 1919 година завършва Военното на Негово Величество училище в 39-и випуск и е произведен в чин подпоручик. Служи в 15-и пехотен ломски полк, 6-и пехотен търновски полк и в 22-ри пограничен участък. На 30 януари 1923 г. е произведен в чин поручик, а от 15 септември 1928 година е капитан. През 1929 г. е назначен за командир на ято, от 1930 г. служи в балонната рота, а от 1931 г. е адютант на Въздушния полк. От 1932 г. капитан Карадимчев е отново на служба в балонната рота, а от 1935 г. е на служба в тренировъчното ято. На 6 май 1936 година е произведен в чин майор, същата година назначен за началник на секция в щата на Въздушни войски, а от 1937 г. е началник на отделение в щаба на Въздушни войски, от 1939 г. е на служба в 3-ти армейски орляк, на 6 май 1940 г. е произведен в чин подполковник и от същата година служи в 3-ти армейски въздушен полк.

По време на Втората световна война (1941 – 1945) подполковник Климент Карадимчев е интендант на Въздушни войски (1941 – 1942) и началник на Въздушното училище (1942 – 1943). През 1943 г. е уволнен от служба.

Семейство 
Подполковник Климент Карадимчев е женен и има 3 деца, сред които е композиторът Борис Карадимчев.

Военни звания 
 Подпоручик (1919)
 Поручик (30 януари 1923)
 Капитан (15 септември 1928)
 Майор (6 май 1936)
 Подполковник (6 май 1940)

Образование 
 Военно на Негово Величество училище (до 1919)

Източници 
 

Български военни дейци от Втората световна война
Български подполковници
Български военни летци
Български офицери от Македония
Тридесет и девети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
По произход от Охрид
Родени в Трън
Починали в София